«Флора/Фауна» — второй студийный альбом российской рок-группы «Танцы Минус», который вышел 29 февраля 2000 года.

История создания 
В 1995 Вячеслав Петкун вместе с басистом Олегом Полевщиковым переехал в Москву, где начал выступать с концертами. К 1998 сложилась группа, в состав которой вошли музыканты из Санкт-Петербурга и Москвы. В 1998 г. группа вела активную концертную деятельность. Вскоре ими был записан дебютный альбом «10 капель». Часть песен с альбома впоследствии вышли на сборниках молодежной гитарной музыки «2000 % живой энергии». Но до высшей лиги было ещё далеко.

Прорыв произошёл в 1999 году — вскоре после выхода песни «Город» на «Сборнике совершенно иной музыки У1». В «Хит-параде слушателей У1» «Город» занял на сборнике почетное третье место, пропустив вперед лишь «Мумий Тролль» с Земфирой. Затем последовало успешное выступление «Танцев Минус» на «Максидроме — 99», в ДС «Юбилейный» и в Лужниках на фестивале «Мегахауса». Летом — осенью 99-го года группа закончила работу над своим вторым альбомом «Флора и фауна». Примерно в это же время были сняты видеоклипы на песни «Город», «Цветут цветы» и «Дерево». 29 февраля 2000 года состоялась презентация альбома «Флора/Фауна».

Критические отзывы 
В «Музыкальной газете» рецепт успеха альбома охарактеризовали следующим образом: «Возьмите две столовые ложки „Сплина“, стакан Nirvana, размешайте в брит-попе, готовьте до взбитости „Мумий Тролля“, сверху украсьте тембром Ленца из „Браво“». Недостатком пластинки назвали однообразность и усреднённость композиций, характерную для «Океана Эльзы»: «Берёшь любую песню — хит».

Музыкальный обозреватель «Сельской молодёжи» выделил хитовые песни «Город», «Танцы» и «Цветут цветы», а также отметил, что хотя в текстах и прослеживается банальная тема несчастной любви, но это выражается нетривиальными способами и исполняется эмоциональным голосом лидера Вячеслава Петкуна.

Список композиций

Участники записи 
 Вячеслав Петкун — вокал
 Игорь Щербаков — гитара
 Александр Мишин — акустическая гитара
 Михаил Хаит — бас-гитара
 Олег Занин — ударные
 Филлип Писарев — клавишные
 Иван Евдокимов — саунддизайнер

Примечания 

Альбомы группы «Танцы Минус»
Альбомы альтернативного рока
Альбомы России
Альбомы REAL Records